Rouillac puede referirse a: 

 Rouillac, comuna francesa situada en Charente.
 Rouillac, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.